Zabriskie Point est un lieu géographique désertique situé dans la Vallée de la Mort en Californie.
 Zabriskie Point est un film italo-américain de Michelangelo Antonioni, sorti en 1970.
 Zabriskie Point est la bande originale du film de Michelangelo Antonioni, sorti en 1970. Y participent entre autres Pink Floyd et Grateful Dead.
 Zabriskie Point est un groupe punk-rock français originaire de Nantes des années 1990.
 Zabriskie Point est un espace d'art contemporain à Genève (première année d'activité en 2011, sur la Plaine de Plainpalais).
 Zabriskie Point est le titre d'un album des Pink Floyd.

Homonymie de titre